El nombre Pablo Muñoz puede referirse a:

 Pablo Muñoz Peña (1941-), periodista y escritor español;
 Pablo Muñoz Vega (1903-1994), arzobispo ecuatoriano;
 Pablo Muñoz Crespo (2003-), futbolista español;
 Pablo Muñoz de la Morena (1769-1848), militar español;
 Pablo Muñoz Pinto (1949-), político chileno;
 Pablo Muñoz Hoffman, partisano y terrorista chileno.